La formula molecolare C4H9NO2 può indicare:
 Acido γ-amminobutirrico
 Acido α-amminobutirrico

Formule molecolari